Кубок Бразилії з футболу 2021 — 33-й розіграш кубкового футбольного турніру у Бразилії. Титул володаря кубка вдруге здобув Атлетіку Мінейру.

Календар

1/16 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|1/10 червня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|2/8 червня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|2/9 червня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|2/10 червня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|3/10 червня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|3/11 червня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|4/10 червня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|4/11 червня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|11/17 червня 2021

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|28/31 липня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|28 липня/4 серпня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|28 липня/5 серпня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|29 липня/4 серпня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|29 липня/5 серпня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|29 липня/6 серпня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|30 липня/6 серпня 2021

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|26 серпня/15 вересня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|26 серпня/16 вересня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|27 серпня/16 вересня 2021

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|21/28 жовтня 2021

|}

Фінал 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|12/16 грудня 2021

|}

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Кубок Бразилії на soccerway 

2021
Бразилія
2021 у бразильському спорті